Els bdel·lòurids (Bdellouridae) constitueixen una família de platihelmints triclàdides marícoles.

Taxonomia 
Llista de gèneres coneguts:
 Família Bdellouridae
 Subfamília Bdellourinae
Nerpa
Pentacoelum
Syncoelidium
Bdelloura
 Subfamília Palombiellinae
Palombiella
Miava
Oahuhawaiiana
Synsiphonium

Referències 

Marícoles